Osoby o tym nazwisku:
 Hermann Parzinger – niemiecki archeolog i prehistoryk
 Sixto Parzinger – austriacki duchowny rzymskokatolicki